François Chaumette – attore francese
 Pierre-Gaspard Chaumette – rivoluzionario francese